Munții Mittelgebirge sunt situați în Germania fiind munți vechi de înălțime mijlocie (400-1500 m) care se pot prezenta sub formă de platforme cu o înălțime mică.

Legături externe